Koulikoro (regio), een regio van Mali
Koulikoro (stad), de hoofdstad van de regio